SC Kriens is een Zwitserse voetbalclub uit Kriens, een plaats die aan de stad Luzern grenst en in het gelijknamige kanton ligt. De traditionele kleuren zijn groen en wit.

Geschiedenis
In 1920 werd voor de eerste keer een poging gedaan om een voetbalclub te starten, na zes jaar legde deze de boeken echter neer. Rasensportclub Kriens werd in 1931 in het leven geroepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het voetbalveld als aardappelveld dienen en hield de club op te bestaan.

Een derde poging om een sportclub in Kriens op te richten lukte wel: in 1944 werd SC Kriens opgericht. Vijftien jaar later promoveerden de groen-witten naar de vierde klasse en in 1972 naar de 1. Liga. Na slechts twee seizoenen lukte het de ploeg om te promoveren naar de Nationalliga B en in het jaar 1993 bereikte men zelfs het hoogste voetbalniveau in Zwitserland, de toenmalige Nationalliga A. Men degradeerde na een seizoen.

In het seizoen 1997/1998 waren de groen-witten nog eenmaal in de Nationalliga A te vinden, maar sindsdien speelt het in de Challenge League. In 2008 moest men afdalen naar de 1. Liga, welk verblijf slechts een seizoen duurde eer men terugkeerde. Mede door de reductie van de Challenge League van zestien naar tien clubs moest de club degraderen naar de nieuw gevormde Promotion League. De club speelde sinds 2012 daarom weer in de derde klasse.

SC Kriens werd in 2017/2018 kampioen van deze competitie, want het eindigde net voor Stade Nyonnais, waardoor de club na zes seizoenen weer zou uitkomen in de Challenge League. Om aan de verscherpte eisen van de Zwitserse voetbalbond te voldoen bouwde SC Kriens een nieuw stadion. Het nieuwe sportcentrum kostte 20 miljoen CHF en is in de loop van 2018 opgeleverd.

Na vier seizoenen degradeerde het uit opnieuw het profvoetbal.

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Bekende (oud-)spelers
  Paul Wolfisberg
  Valentin Stocker (jeugd)
  Roberto Verhagen

Externe links
 Officiële website

Sport in Luzern (kanton)
Kriens, SC